Еди Дибс је освојио турнир. У финалу је победио Хаиме Фиљола резултатом 5-7, 6-4, 6-4, 7-6.

Носиоци

  Харолд Соломон (друго коло)
  '''Еди Дибс (победник)
  Том Окер (четвртфинале)
  Стен Смит ''(полуфинале)

 Хаиме Фиљол ''(финалиста) 
 Франсоа Жофре ''(прво коло) 
 Паоло Бертолучи ''(четвртфинале) 
 Рејмонд Мур ''(прво коло)

Жреб

Финале

Група 1

Група 2

Спољашње везе
 Жреб турнира на сајту atptourworld.com

Тенис 1976.
Париз мастерс 1976.